Pape är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:.

 Alexander August Wilhelm von Pape (1813–1895), tysk generalfältmarskalk
 Eduard Pape (1817–1905), tysk landskapsmålare
 Heinrich Eduard von Pape (1816–1888), tysk jurist
 Joseph Pape (1813–1898), tysk jurist och skriftställare
 Margrethe Pape (1620–1684), dansk älskarinna till Fredrik III av Danmark
 René Pape (född 1964), tysk operasångare (bas)
 Wilhelm Pape (1807–1854), tysk klassisk filolog och lexikograf

Se även 

 Franz von Papen (1879–1969), tysk officer, diplomat och politiker